Opus Corp. — японский студия по разработке видеоигр, была основана в 1990 Такаши Судзуки.

История 

Студия была основана в марте 1990 года.

Игры 

 SaGa: Scarlet Grace(2018)

 Half-Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy(2012)

 Half-Minute Hero: Super Mega Neo Climax(2011)
 Jikandia: The Timeless Land(2011)
 My Aquarium 2(2010)
 WireWay(2009)
 Half-Minute Hero(2009)
 Ikkitōsen: Shining Dragon(2007)
 Lumines: Puzzle Fusion(2007)
 Hard Knock High(2007)
 Project Sylpheed: Arc of Deception(2006)
 Ga-rou-den Breakblow(2005)
 Colosseum: Road to Freedom(2005)
 UFC Sudden Impact(2004)
 Pro Fishing Challenge(2004)
 UFC: Throwdown(2002)
 Wave Rally(2001)
 Ultimate Fighting Championship(2000)
 Surfing H³O(2000)
 Beat Planet Music(2000)
 Handkerchief(2000)
 Fighter Destiny 2(1999)
 Neon Genesis Evangelion(1999)
 Rock'n Riders(1999)
 Naniwa Wangan Battle(1998)
 Groove Jigoku V: SweepStation Version(1998)
 Fighters Destiny(1998)
 Imadoki no Vampire: Bloody Bride(1996)
 Fluid(1996)
 Super Real Mahjong PV(1996)
 Princess Quest: Mahjong Sword(1995)
 Makeruna! Makendō 2(1995)
 Ultra X Weapons(1995)
 Bike Daisuki! Hashiriya Tamashī: Rider's-Spirits(1994)
 Puzzle wa Irimasen ka(1994)
 Shutokō Battle '94: Drift King(1994)
 Märchen Adventure Cotton 100%(1994)
 A.S.P.: Air Strike Patrol(1994)
 Twin Eagle II: The Rescue Mission(1994)
 Brain Lord(1994)
 Nosferatu(1994)
 X-Kaliber 2097(1994)
 Final Stretch(1993)
 Super Back to the Future Part II(1993)
 F1-ROC II: Race of Champions(1993)
 GP-1(1993)
 Cybernator(1992)
 Ranma 1/2: Chōnai Gekitō Hen(1992)
 F1ROC: Race of Champions(1992)
 Moto Roader II(1991)

Примечания

Ссылки 
https://www.opus.co.jp/ — официальный сайт